Miejscowości w USA:
 La Grange – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 La Grange – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Oldham
 La Grange – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 La Grange – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir
 La Grange – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Fayette
 La Grange – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fayette
 La Grange – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Goshen
 La Grange – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 La Grange – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth

Gminy w USA:
 La Grange (ang. La Grange Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lafayette
 La Grange (ang. La Grange Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 La Grange (ang. La Grange Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 La Grange (ang. La Grange Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 La Grange (ang. La Grange Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 La Grange (ang. La Grange Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth

Jednostki administracyjne we Francji:
 La Grange – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Doubs